Давыдов Конец — название населённых пунктов в  России:

 Давыдов Конец — деревня в Печорском районе Псковской области, бывшая Печорская волость.
 Давыдов Конец — деревня в Печорском районе Псковской области, бывшая Паниковская волость.

См. также 

 Давыдов Брод